Сезон 2013/14 — 83-й сезон ФК «Атлетико Мадрид» в его клубной истории. В этом сезоне Los Colchoneros стали чемпионами в 10-й раз, сыграв с Барселоной вничью в последнем матче Лиги.

30 апреля 2014 года «Атлетико Мадрид» оформил путевку в финал Лиги Чемпионов, обыграв лондонский «Челси» в ответном матче полуфинала на Стэмфорд Бридж со счетом 3:1. В первой игре соперники голов друг другу не забили. На протяжении всего турнира, «Атлетико» не потерпел ни одного поражения, лишь трижды сыграв вничью. В финале Атлетико уступил более именитому соседу по городу, мадридскому Реалу со счетом 4:1 в дополнительное время, основное время завершилось вничью 1:1, на 36-й минуте за Атлетико отличился Диего Годин, на 3-ей компенсированной минуте второго тайма Серхио Рамос счет сравнял. В дополнительное время Реал выиграл матч благодаря голам Гарета Бейла, Марсело и Криштиану Роналду.

Основные события

Июнь 
1 июня, Атлетико Мадрид продал колумбийского нападающего Фалькао в Монако за 50 миллионов фунтов стерлингов. Вскоре после этого, 3 июня, Атлетико подписал контракт сроком на 5 лет с бразильским нападающим Лео Баптистаном.

8 июля 2013 года в «Атлетико Мадрид» перешёл Давид Вилья. Стоимость трансфера испанца составила 5,1 миллиона евро. Также «Барселона» получила 50 процентов суммы, вырученной от возможной продажи игрока.

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Ушли

Лето

Ушли в аренду

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  € 29,100,000

Зима:  € 0

Всего:  € 29,100,000

Доходы 
Лето:  € 65,000,000

Зима:  € 0

Всего:  € 65,000,000

Прибыль 
Лето:  € 35,900,000

Зима:  € 0

Всего:  € 35,900,000

Команда

Основной состав

Игроки молодёжной команды

Тренерский штаб

Соревнования

Предсезонные матчи

Мемориал Хесуса Хиля

Суперкубок Испании

Чемпионат

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Чемпионате

Матчи 
Время начала матчей указано в CET.

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Полуфиналы

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Статистика

Матчи и голы 

|}
Габи пропустил мяч с пенальти в матче с Альмерией, после удаления Даниэля Арансубии.
В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры 

*Héctor Hernández currently plays for Atlético Madrid B, but was called up for second leg against UE Sant Andreu in the fourth round of the Copa del Rey.**Total includes 4 own goals. Last updated: 30 April 2014Sources:   Competitive matches only

Примечания

Ссылки 
 2013-14 Atlético Madrid season at ESPN

2013/2014
Атлетико Мадрид